O espermófilo é um mamifero do deserto, a sua cor é preto e castanho. Os seus inimigos são as cobras e as águias. Ele faz tocas.

Roedores